Koppenstein bezeichnet:

 Koppenstein (Adelsgeschlecht)
 Burg Koppenstein
 Koppensteiner Höhe
Siehe auch:
 Koppensteine
 Koppensteiner